Vaihinger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Vaihinger (1852–1933), deutscher Philosoph
 Jörg Vaihinger (* 1962), deutscher Leichtathlet

Siehe auch:
 Vaihingen
 Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft